El término Arroyo Chamizo puede referirse a:

Arroyo del Chamizo: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Florida.
Arroyo Chamizo (San José): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de San José.